Riksväg 9  kan syfta på:

Riksväg 9 – Sverige
Riksväg 9, Estland – i Estland
Riksväg 9, Finland – i Finland
Riksväg 9, Nederländerna – i Nederländerna
Riksvei 9 – i Norge, se Lista över riksvägar i Norge
Riksnian – i Sverige före 1962 (Årjäng - Örebro)